ʾAbū l-ʿAbbās ʾAḥmad bin ʾAbī Yaʿqūb bin Ǧaʿfar bin Wahb bin Waḍīḥ al-Yaʿqūbī (död 897/8), vanligen hänvisad till helt enkelt av hans nisba al-Yaʿqūbī, var en arabisk muslimsk geograf och kanske den första historikern av världskultur i det abbasidiska kalifatet.

Referenser 

Män
Avlidna 897
Födda 800-talet
Personer inom islam i Irak
Arabiska historiker
Personer i Abbasidkalifatet
Geografer